Sterilisation steht für:
 Sterilisation, Verfahren, durch die Gegenstände von Mikroorganismen befreit werden
 Sterilisation (Unfruchtbarmachung), einen medizinischen Eingriff zur Unfruchtbarmachung
 Sterilisation (Geldpolitik), ein geldpolitisches Verfahren